Les Fleurs de prunier est un tableau réalisé par Henri Matisse en 1948.

Musée d'art moderne 
Le , le tableau a été acheté pour le Museum of Modern Art de New York par Henry Kravis et la nouvelle présidente du musée, Marie-Josée Drouin.

Collection privée 
Auparavant, il n'avait pas été vu par le public depuis 1970.

Matisse à la fin de la période 
Les Fleurs de prunier est un exemple de l'un des derniers groupes de peintures à l'huile de la carrière de Matisse.

Notes et références

Liens externes 
 
 « The Modern Acquires a 'Lost' Matisse »

Tableau d'Henri Matisse
Tableau réalisé en 1948
Œuvre d'Henri Matisse au Museum of Modern Art